Масента () — город на юге Гвинеи, в провинции Нзерекоре. Административный центр префектуры Масента.

Общая информация 
Расположен на дороге между городами Нзерекоре и Гекеду, недалеко от места, где река Ньянда впадает в реку Маконда. Город находится вблизи границы с Либерией, является важным центром торговли чаем, кофе, рисом, маниоком, маслом дерева ши и пальмовым маслом. Завод по переработке чая был построен в Масенте в 1968 году. Имеется небольшой аэропорт. Абсолютная высота города — 598 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 110 794 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Луи Лансана Беавоги — государственный и политический деятель Гвинеи

Примечания 

Города Гвинеи